Jana Navarrská ( Joana de Navarra,  Jeanne de Navarre,  Jeanne Navarra,  Joan of Navarre, 1370, Pamplona – 10. července 1437, Londýn) byla bretaňská vévodkyně a anglická královna.

Život 
Byla dcerou navarrského krále Karla II. a Johany, dcery francouzského krále Jana.

V říjnu 1386 se stala třetí manželkou dosud bezdětného, téměř padesátiletého bretaňského vévody Jana, a povila mu početné potomstvo. Vévoda zemřel koncem roku 1399 a Jana se stala regentkou nezletilého syna.

Po čtyřech letech vdovství se provdala za anglického krále Jindřicha, s nímž se údajně citově sblížila během jeho exilu v Bretani. Král trpěl chronickou kožní chorobou, která jej roku 1413 stála život. Roku 1419 byla Jana obviněna z čarodějnictví a odsouzena k domácímu vězení na hradě Pevensey v Sussexu. Po čtyřech letech vězení pokračovala v nenápadném životě na hradě Nottingham. Zemřela roku 1437 a byla pohřbena po Jindřichově boku v Canterburské katedrále.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 Janina hlava v kostele sv. Ondřeje v anglickém Cheddaru

Dynastie Évreux
Montfortové
Lancasterové
Navarrské infantky
Bretaňské vévodkyně
Regentky
Bretaňští regenti
Anglické královny
Irské královny
Dámy Podvazkového řádu
Narození v roce 1370
Narození v Pamploně
Úmrtí v roce 1437
Úmrtí 10. července
Úmrtí v Londýně
Pohřbení v katedrále v Canterbury
Ženy